Аэродро́мная улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Коломяжского проспекта до Полевой Сабировской улицы (фактически до Байконурской улицы).

История 
2 ноября 1973 года вновь застраиваемая магистраль в Ждановском районе (современный Приморский район) от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы была названа Аэродромной улицей. Такое название присвоено улице в связи с тем, что она расположена на территории бывшего Комендантского аэродрома. 31 января 2017 года Аэродромная улица была юридически продлена до Полевой Сабировской улицы.

Начиная с 1908 года на Коломяжском ипподроме устраивались полёты авиаторов. Осенью 1910 года для полётов было приспособлено и находившееся рядом Комендантское поле, которое стали называть Комендантским аэродромом. На этом аэродроме проводились всероссийские праздники воздухоплавания, так называемые авиационные недели. В 1920—1930 годах аэродром был в основном учебным. На нём курсанты-учлёты (ученики лётчиков) проходили практику.

Видную роль сыграл Комендантский аэродром в годы Великой Отечественной войны. В период блокады здесь приземлялись транспортные самолёты, доставлявшие в город продовольствие и увозившие обратным рейсом эвакуируемых ленинградцев.

На месте гибели известного авиатора Льва Мациевича в 1912 году был установлен памятный камень (архитектор И. А. Фомин). Ныне это сквер между домами № 11/1 и 13/1 по Аэродромной улице и домом № 6 по Богатырскому проспекту, который носит название «сквер Мациевича». В 1980—2000-х годах памятных знак находился на площади Льва Мациевица.

Пересечения 
 Коломяжский проспект
 Серебристый бульвар
 Байконурская улица

Транспорт 
Ближайшая к Аэродромной улице станция метро — «Пионерская».

Объекты 
 Троллейбусный парк № 6 — дом 12

Примечания

Литература

Ссылки